L’attrition est un terme peu usité dans son sens original, à savoir l'usure par frottement. Il est désormais essentiellement employé en économie comme étant la perte de clientèle, de substance ou d'autres éléments non forcément matériels.
C'est l'inverse de la .

L'attrition peut aussi être le regret d'avoir offensé Dieu. On parle également de phénomène d'attrition pour désigner l'impact du culturel sur le perceptif (Jean-Pierre Changeux, L'Homme de vérité ).

Géologie

Définition quantitative 
L'attrition est la diminution naturelle d'une quantité de choses ou de personnes. Par exemple :
 attrition des effectifs du personnel, diminution des effectifs due aux départs en retraite, aux décès Ne pas confondre avec le roulement ;
 attrition des équipements militaires, diminution du nombre des équipements due à la vétusté, à l'abandon ;
 baisse musculaire par effet post-traumatique.

Marketing 

L'attrition est le fait, pour un client (individu, entreprise) de quitter un fournisseur de biens ou de services, une marque, un produit ou un service.

Le taux d'attrition (en ) se mesure comme le pourcentage de clients perdus, sur une période donnée (en général une année ou un mois) par rapport au nombre total de clients figurant dans la base clientèle au début de cette période.

Il dépend de la capacité de l'entreprise à retenir ses clients, à les fidéliser par une offre pertinente et une gamme de produits/services bien agencée.

La déperdition mesurée peut être totale ou seulement relative (lorsque le client abandonne un produit au profit d'une offre différente mais commercialisée par le même fournisseur).

Statistique 
L’attrition dans les enquêtes longitudinales est la perte d’individus de l’échantillon au cours du temps. On peut calculer les taux d’attrition entre deux vagues d’enquête, les taux d’attrition cumulés, les taux d'attrition par caractéristiques des individus Le terme peut également s’appliquer à l’appariement de fichiers de données successifs. Le traitement statistique de l'attrition peut différer selon le type d'attrition .

Industrie 
Un broyeur à attrition, ou attriteur, est un broyeur dans lequel le broyage de la matière est réalisé par usure des particules entre des billes mises en mouvement soit au moyen de pales rotatives dans un récipient fixe, soit au moyen de la rotation du récipient.

Linguistique 
En linguistique, l'attrition des langues est définie comme la perte non pathologique d'une partie ou la totalité d'une langue chez un bilingue. L'attrition est un phénomène indépendant du changement linguistique ou de la mort des langues . L'attrition, par contre, renvoie à la perte d'une langue chez l'individu et s'observe par conséquent au niveau d'une seule génération.

Médecine 
L'attrition désigne une perte de substance organique au niveau des viscères par broiement, écrasement, frottement ou usures diverses. L'attrition désigne également les écorchures causées par des frottements violents.
On parle aussi de Biais d'attrition lorsque des patients participant à une étude clinique, la quittent (ce sont des « perdus de vue »), ou en sont exclus pour différents motifs dont la non observance majeure du protocole fait partie.

Militaire 

Lors d'une guerre, une stratégie d'attrition est une stratégie dans laquelle l'objectif est d'user les forces combattantes et les réserves ennemies, plutôt que la progression en terrain ennemi ou la destruction/occupation d'objectifs ennemis.

L'historiographie traditionnelle donne souvent la bataille de Verdun comme l'exemple le plus connu de mise en œuvre d'une stratégie d'attrition par l'État-Major allemand, mais selon les travaux historiques récents, notamment ceux de l'historien allemand Holger Afflerbach en réalité elle n'était qu'une justification inventée après coup par Falkenhayn pour masquer son échec. L'objectif allemand aurait été plus simplement de prendre le saillant de Verdun.

Religion 
L'attrition correspond au repentir d'avoir offensé Dieu, causé par un motif humain tel que la honte ou la crainte du châtiment.

Terminologie technique